Die 1. jugoslawische Fußballliga 1966/67 war die 38. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 21. August 1966 und endete am 2. Juli 1967.

Der FK Sarajevo gewann zum ersten Mal die jugoslawische Meisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten beiden Teams stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1966/67